

Ingegneria 
 VSL – Vorspan System Losinger – sistema di post tesatura delle strutture precompresse

Codici 
 vsl – codice ISO 639-3 della venezuela sign language, il linguaggio dei segni venezuelano.